Хайме III ():
 Хайме III (1315—1349) — король Майорки (1324—1344).
 Хайме III (1870—1931) — испанский инфант, карлистский претендент на испанский (Хайме III) и французский (Жак I) престолы.